Miloš Rnić – calciatore serbo
 Momir Rnić – ex pallamanista serbo
 Nemanja Rnić – calciatore serbo